Ирпе́нь — топоним на Украине.

 Ирпень — город областного значения в Киевской области Украины.
 Ирпень — река на Украине, приток Днепра.
 Ирпень — любительский футбольный клуб из села Гореничи.
 Ирпень — железнодорожная станция в Киевской области.